Лига 2 2007/2008 годов () — 69-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 27 июля 2007 года и закончился 16 мая 2008 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник footballdatabase.eu

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2007/08 на lfp.fr

2007/2008
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2007 году
Спорт во Франции в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008